Pachomowo () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:
 Pachomowo – wieś w obwodzie archangielskim
 Pachomowo – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Pachomowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Pachomowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Pachomowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Pachomowo – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Pachomowo – wieś w obwodzie orłowskim
 Pachomowo – wieś w obwodzie smoleńskim

Zobacz także 
 Pachomow – nazwisko

Strony ujednoznaczniające